Les championnats du monde d'escrime 2011 ont lieu à Catane, en Sicile, du 8 au . Le , lors du Congrès mondial de la fédération internationale d'escrime, organisation des championnats du monde d'escrime est attribuée à la ville italienne de Catane. Ses concurrents pour l'organisation étaient les villes de Tianjin en Chine, Budapest en Hongrie et Varna en Bulgarie. La ville de Catane s'est aussi vu confier l'organisation des championnats du monde d'escrime en fauteuil 2011. 

Les championnats du monde d'escrime 2011 ont d'autant plus d'importance qu'ils sont la base de la qualification des escrimeurs pour les Jeux olympiques d'été de 2012 qui ont lieu à Londres au Royaume-Uni.

Catane accueille 130 associations nationales et environ 2500 escrimeurs et escrimeuses.

Calendrier

Médaillés

Épée

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Fleuret

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Sabre

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Tableau des médailles 

2011
Escrime
Escrime 2011
Escrime Monde 2011
Monde 2011
Monde
Sport en Italie en 2011
Sport en octobre 2011